Сенцо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Сенцов, Андрей Юрьевич (род. 1987) — российский журналист, телеведущий, клипмейкер.
 Сенцов, Василий Гурьевич (1842—1890) — директор Варшавского ветеринарного института.
 Сенцов, Михаил Иванович (в монашестве Леонид; 1868—1918) — архимандрит РПЦ, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
 Сенцов, Олег Геннадьевич (род. 1976) — украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель.

См. также 
 Синцов
 «Эволюция Петра Сенцова»